Dieser Artikel behandelt die Schweizer Fussballnationalmannschaft bei der Fussball-Weltmeisterschaft 2022. Das A-Nationalteam des Schweizerischen Fussballverbands nahm zum zwölften Mal an der Endrunde teil. Durch zwei Siege gegen Kamerun und Serbien qualifizierte sich die Schweiz trotz einer Niederlage gegen Brasilien als Gruppenzweiter für das Achtelfinale. Dort traf die Mannschaft auf Portugal und kassierte mit 1:6 eine der  höchsten Niederlagen ihrer WM-Geschichte.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des europäischen Fussballverbandes UEFA für die Weltmeisterschaft in Katar.

Spiele 
Die Schweiz traf in der Gruppe C auf den späteren Europameister Italien, Nordirland, Bulgarien und Litauen. Die Schweizer begannen die Qualifikation unter Vladimir Petković mit zwei Siegen. Dann wurde die Qualifikation wegen der COVID-19-Pandemie von der um ein Jahr verschobenen EM 2021 unterbrochen, bei der die Schweizer in der Gruppe auch auf Qualifikationsgegner Italien trafen und mit 0:3 verloren. Dennoch erreichten die Schweizer das Achtelfinale, wo sie Weltmeister Frankreich im Penaltyschiessen ausschalteten. Im Viertelfinale schieden sie dann im Penaltyschiessen gegen Spanien aus. Nach der EM löste Petković seinen Vertrag mit dem Schweizer Verband auf, sein Nachfolger wurde Murat Yakin. Unter ihm setzen die Schweizer die Qualifikation mit drei Siegen und drei Remis fort und profitierten am Ende davon, dass Europameister Italien in Nordirland im letzten Spiel nur ein torloses Remis erreichte, während die Schweizer mit 4:0 gegen Bulgarien gewannen.

Insgesamt setzten die beiden Nationaltrainer 29 Spieler ein, von denen 20 auch im Kader für die EM 2021 standen. Nur Torhüter Yann Sommer kam in allen acht Spielen zum Einsatz. Auf sieben Einsätze kamen Remo Freuler, Ricardo Rodríguez, Ruben Vargas, Silvan Widmer und Denis Zakaria, der einmal nach der zweiten Gelben Karte nicht eingesetzt wurde. Nur Kastriot Imeri bestritt sein erstes Länderspiel in einem Qualifikationsspiel. Dagegen kam Xherdan Shaqiri im letzten Spiel zu seinem 100. Länderspiel.

Bester Torschütze war Breel Embolo mit drei Toren. Insgesamt steuerten 12 Spieler mindestens ein Tor bei. Ihre ersten Länderspieltore erzielten Noah Okafor und Renato Steffen in der Qualifikation. Mit 15 Toren erzielten die Schweizer zusammen mit Spanien die wenigsten Tore aller direkt qualizierten Mannschaften. Die zwei Gegentore wurden von keiner anderen Mannschaft unterboten.

Da die Schweizer in der Fünfergruppe nicht an jedem Spieltag gefordert waren, trugen sie dann Freundschaftsspiele aus, im März gegen Finnland (3:2-Sieg) und im September gegen Griechenland (2:1-Sieg). Im letzteren kamen Torhüter Gregor Kobel, Ulisses Garcia, Andi Zeqiri und Cédric Zesiger zu ihrem Länderspieldebüt, von denen Garcia und Zeqiri dann auch in den folgenden Qualifikationsspielen eingesetzt wurden.

Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde 

Anmerkung: Die zweitplatzierte italienische Mannschaft scheiterte in den Play-Off-Spielen im Halbfinale an Nordmazedonien, dass im Finale gegen Portugal verlor.

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand diesmal im Wesentlichen aus Pflichtspielen in der UEFA Nations League 2022/23.

Kader 
Den Kader gab Trainer Murat Yakin am 9. November 2022 bekannt.

Xherdan Shaqiri war nach Valon Behrami der erst zweite Schweizer, der zum vierten Mal an einer WM-Endrunde teilnahm.

Gruppenauslosung 
 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April 2022 war die Schweiz dem Topf 2 zugeordnet und konnte daher in eine Gruppe mit Rekordweltmeister Brasilien, Titelverteidiger Frankreich oder Gastgeber Katar, aber nicht Deutschland gelost werden. Die Schweiz traf in der Gruppe G wie 2018 auf Brasilien und Serbien zudem Kamerun. Auf Brasilien traf die Schweiz zuletzt bei der letzten WM, wo sich beide 1:1 trennten. Auch das erste Spiel bei einem WM-Turnier endete remis: 1950 im ersten Aufeinandertreffen in der Vorrunde 2:2. Dazu gab es noch sieben Freundschaftsspiele, von denen die Schweizer zwei gewannen, u. a. das vorletzte Spiel im August 2013. Drei Spiele wurden verloren, zwei endeten remis. Gegen die Serben gewannen die Schweizer bei der letzten WM mit 2:1, gegen deren Vorgänger Jugoslawien verlor die Schweiz in der Vorrunde der WM 1950 mit 0:3 in ihrem ersten Länderspiel ausserhalb Europas. Von insgesamt 13 Spielen gegen Jugoslawien konnte die Schweiz nur zwei gewinnen, fünf endeten remis und sechs wurden verloren. Gegen Kamerun hatten die Eidgenossen noch nicht gespielt.

Achtelfinale

Einzelnachweise 

2022
Schweiz